Löbel oder Loebel ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Wenzel Löbel (1631–1707), deutscher Bergmeister
 Bettina Löbel (* 1962), deutsche Schwimmerin
 Bruni Löbel (1920–2006), deutsche Schauspielerin
 Christoph Löbel (1598–1651), deutscher Unternehmer
 Eberhard Löbel (* 1938), deutscher Maler und Grafiker
 Franz Loebel (1768–1827), sächsischer Opernsänger (Sopran, später Bass) und Schauspieler
 Georg Abraham Löbel (1604–1685), böhmischer Bergmeister und Ratsverwandter, Exulant und Mitbegründer von Johanngeorgenstadt
 Johann Löbel († 1666), böhmischer Bergmeister, Exulant und erster Bürgermeister von Johanngeorgenstadt
 Johann Gabriel Löbel (1635–1696), deutscher Glashüttenbesitzer und Hammerherr
 Johann Michael Anton Löbel (1712–1794) Archivar und Hofrath des Domkapitel zu Speyer (u. a. Ursprung des Bisthums Speyer)
 Josef Löbel (1882–1942), österreichischer Arzt und Schriftsteller
 Karin Loebel (1934–1986), Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Halle (Saale), siehe Karin Mylius
  Margot Löbel  (1927–2014), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin, siehe Margot Leonard
 Nikolas Löbel (* 1986), deutscher Politiker (ehemals CDU), ehemals MdB
 Renatus Gotthelf Löbel (1767–1799), deutscher Gelehrter

Siehe auch:
 Loebl
 Loebell
 Löbl
 Löble